Whokill — второй студийный альбом Tune-Yards, выпущенный 19 апреля 2011 года на лейбле 4AD Records. Он был спродюсирован самой Меррилл Гарбус и, в отличие от предыдущей работы Bird-Brains, записан в профессиональной студии. В поддержку альбома в феврале 2011 года был выпущен сингл «Bizness», а на апрель — июнь запланировано турне по Северной Америке и Европе.

Диск занял 148-е место в американском чарте Billboard 200. Он получил восторженные отзывы критиков и имеет рейтинг 86 баллов из 100 на сайте Metacritic.

Список композиций 
 «My Country» — 3:40
 «Es-So» — 3:29
 «Gangsta» — 3:58
 «Powa» — 5:03
 «Riotriot» — 4:13
 «Bizness» — 4:23
 «Doorstep» — 4:16
 «You Yes You» — 3:33
 «Wooly Wolly Gong» — 6:06
 «Killa» — 3:12

Чарты

Примечания

Ссылки